Ragaszkodom a szerelemhez, Bókay János 1938-ban bemutatott színdarabja.
Ragaszkodom a szerelemhez, egy 1943-ban bemutatott magyar filmvígjáték Hamza D. Ákos rendezésében Bókay János színdarabja után.
Ragaszkodom a szerelemhez, egy 1988-ban bemutatott magyar tévéfilm Hajdufy Miklós rendezésében Bókay János színdarabja után.